Brushy Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Brushy Lake (Arkansas County, Arkansas)
 Brushy Lake (Independence County, Arkansas)
 Brushy Lake (Jefferson County, Arkansas)
 Brushy Lake (Lawrence County, Arkansas)
 Brushy Lake (Lee County, Arkansas)
 Brushy Lake (Monroe County, Arkansas)
 Brushy Lake (Phillips County, Arkansas)
 Brushy Lake (St. Francis County, Arkansas)
 Brushy Lake (White County, Arkansas)
 Brushy Lake (Woodruff County, Arkansas)
 Brushy Lake (Greene County, Illinois)
 Brushy Lake (Massac County, Illinois)
 Brushy Lake (St. Clair County, Illinois)
 Brushy Lake (Kalifornien)
 Brushy Lake (Caldwell Parish, Louisiana)
 Brushy Lake (Sabine Parish, Louisiana)
 Brushy Lake (Tensas Parish, Louisiana)
 Brushy Lake (Bolivar County, Mississippi)
 Brushy Lake (Greene County, Mississippi)
 Brushy Lake (Grenada County, Mississippi)
 Brushy Lake (Warren County, Mississippi)
 Brushy Lake (Washington County, Mississippi)
 Brushy Lake (Choctaw County, Oklahoma)
 Brushy Lake (Creek County, Oklahoma)
 Brushy Lake (South Carolina)
 Brushy Lake (Anderson County, Texas)
 Brushy Lake (Angelina County, Texas)
 Brushy Lake (Bowie County, Texas)
 Brushy Lake (Brazos County, Texas)
 Brushy Lake (Cherokee County, Texas)
 Brushy Lake (Dawson County, Texas)
 Brushy Lake (Fort Bend County, Texas)
 Brushy Lake (Houston County, Texas)
 Brushy Lake (Leon County, Texas)
 Brushy Lake (Liberty County, Texas)
 Brushy Lake (Newton County, Texas)
 Brushy Lake (Polk County, Texas)
 Brushy Lake (Red River County, Texas)
 Brushy Lake (San Jacinto County, Texas)
 Brushy Lake (Smith County, Texas)
 Brushy Lake (Tyler County, Texas)
 Brushy Lake (Wood County, Texas)
 Brushy Lake (Wisconsin)

Siehe auch:
 Big Brushy Lake
 Brush Lake